Das Juniorinneneinzel der US Open 1985 war ein Tenniswettbewerb in New York City.

Vorjahressiegerin war Katerina Maleewa.

Hauptrunde

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 

Juniorinneneinzel
1985